Os municípios de Goiás são as subdivisões oficiais do estado brasileiro de Goiás, localizado na região Centro-Oeste do país. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o estado possui 246 municípios, a sétima maior quantidade dentre as unidades da Federação e o maior do Centro-Oeste. A área total do estado é de , sendo também sétimo maior do país, com extensão comparável a países como a Finlândia. O município com a maior área é Niquelândia, com mais de  de extensão. O menor é Anhanguera, com aproximadamente . Goiás faz divisa com Mato Grosso do Sul (sul), Bahia, Minas Gerais e Distrito Federal (leste), Tocantins (norte) e Mato Grosso (oeste), este último separado de Goiás pelo rio Araguaia.

Municípios por ordem alfabética

Ver também 

 Lista de municípios de Goiás por área
 Lista de municípios de Goiás por área urbana
 Lista de municípios de Goiás por população
 Lista de municípios de Goiás por IDH-M
 Lista de municípios de Goiás por IFDM
 Lista de municípios de Goiás por PIB
 Lista de municípios do Brasil

Ligações externas

Listas de municípios de Goiás